Vedums distrikt kan syftas på:

 Kinne-Vedums distrikt i Götene kommun i Västra Götalands län
 Laske-Vedums distrikt i Vara kommun i Västra Götalands län